Погана кров — американський психологічний трилер Мервіна Лероя 1956 року.
 Погана кров — повнометражний кінофільм французького режисера Леоса Каракса, знятий в 1986 році.
 Погана кров — 12-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Погана кров — гонконзький трилер 2010 року.
 Бетмен: Погана кров — анімаційний фільм 2015 року.
 Дурна кров — канадський телесеріал 2017 року.
 Bad Blood — четвертий сингл п'ятого студійного альбому американської поп-співачки Тейлор Свіфт — «1989».